

Toponomastica

Italia 
 Piazza Garibaldi – Bari
 Piazza Garibaldi – Brescia
 Piazza Garibaldi – Busto Arsizio
 Piazza Garibaldi – Caltanissetta
 Piazza Garibaldi – Carpi
 Piazza Garibaldi – Livorno
 Piazza Garibaldi – Massa
 Piazza Garibaldi – Napoli 
 Piazza Garibaldi – Padova
 Piazza Garibaldi – Pisa
 Piazza Garibaldi – Reggio Calabria
 Piazza Garibaldi – San Giorgio a Cremano (rinominata piazza Massimo Troisi)
 Piazza Garibaldi – Santeramo in Colle 
 Piazza Garibaldi – Sulmona
 Piazza Garibaldi – Tolmezzo
 Piazza Garibaldi – Trieste

Messico  
 Piazza Garibaldi – Città del Messico

Altro 
 Piazza Garibaldi – documentario del 2011 diretto da Davide Ferrario
 Piazza Garibaldi – singolo di Tropico del 2021